Stetson ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Stetson (1801–1863), US-amerikanischer Politiker
 Charles Walter Stetson (1858–1911), US-amerikanischer Kunstmaler
 Colin Stetson (* 1975), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Harlan T. Stetson (1885–1964), US-amerikanischer Astronom
 John Batterson Stetson (1830–1906), amerikanischer Hutmacher
 John Charles Stetson (1920–2007), US-amerikanischer Regierungsbeamter
 Lemuel Stetson (1804–1868), US-amerikanischer Politiker
 Mark Stetson (* 1952), US-amerikanischer Spezialeffektkünstler

Stetson bezeichnet als Name außerdem:
 Stetson, einen Hut
 Stetson University, eine Hochschule im US-Bundesstaat Florida
 Stetson (Maine), einen Ort in den Vereinigten Staaten
 Stetson (Mondkrater), einen Krater auf der Mondrückseite